Amanda Alarie (1889-1965), chanteuse lyrique québécoise ;
 Donald Alarie (né en 1945), écrivain, enseignant et poète québécois ;
 Hélène Alarie (née en 1941), femme politique québécoise ;
 Ludovic Alarie (né en 1993), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Pierrette Alarie (1921-2011), chanteuse québécoise, fille d'Amanda.

Patronyme québécois